Фиа́лка () — род растений семейства . Известно около пятисот (по некоторым данным — более семисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Распространение 
Представители рода Фиалка встречаются в большинстве регионов мира с умеренным климатом; наибольшая концентрация видов наблюдается в Северной Америке, Андах и Японии.

Многие виды являются характерными эндемичными растениями для южно-американских Анд; небольшое число видов встречается в субтропической Бразилии, в тропической и Южной Африке (в Капской области); в Австралии, Новой Зеландии, на Сандвичевых островах.

Биологическое описание 
Фиалки — в большей части однолетние или многолетние травянистые растения, изредка полукустарники (виды, растущие в Андах), с попеременными, простыми или перисто-рассечёнными листьями, снабжёнными прилистниками.

Цветки одиночные, пазушные, обоеполые, зигоморфные (открытые и закрытые), околоцветник двойной: пять свободных остающихся чашелистиков с назад обращёнными придатками, пять свободных лепестков, из которых передний со шпорцем. Тычинок пять, они прижаты к пестику, нити у них короткие, передние две тычинки с мешковидным нектарником; связник расширяется над пыльниками в чешуйку. Пестик с верхней, одногнездой, многосемянной завязью, коротким столбиком и головчатым или пластинчатым рыльцем.

Плод — коробочка, вскрывающаяся створками. Семена белковые, с центральным зародышем.

Применение

Культивирование декоративных фиалок 
Некоторые виды фиалок — излюбленные растения цветников. Распространены многочисленные сорта растения под названием Анютины глазки. Одни из них разводятся ради пахучих цветков, такова  (с бесчисленными садовыми разновидностями, помесями и т. п., есть разновидности с простыми и махровыми цветками, есть и ремонтантные); другие — ради ярких цветков всевозможных цветов (одноцветных, пёстрых, светлых и тёмных), формы и размера, каковы , ,  и помеси этих и других видов.

Медицинское применение 
Трава фиалки трёхцветной применяется в медицине (, ) как мочегонное, противоаллергическое, жаропонижающее средство.

Вредители и болезни 

Симптомы повреждения — объедены листья. Вредители: , .
 
Симптомы поражения — поражены листья, стебли, которые покрываются белым или сероватым паутинистым налётом; позднее на нём образуются многочисленные чёрные точки плодовых тел гриба. Болезнь — мучнистая роса, возбудители болезни: , 

Симптомы поражения — порошащие ржаво-коричневые постулы на листьях и черешках. Болезнь — ржавчина, возбудители болезни:  и другие виды.

Симптомы поражения — на листьях различного рода пятна. При сильном поражении листья засыхают. Болезнь — пятнистость. Возбудители болезни: , , , виды , 

Симптомы поражения — на листьях, черешках и завязи образуются различной величины и формы вздутия, заполненные чёрной споровой массой. Болезнь — головня, возбудители болезни: , .

Симптомы поражения — поражаются основания стебля у всходов и рассады. В месте поражения стебель темнеет и утончается. Больные растения поникают, гибель наступает в течение 3 — 4 дней. Болезнь — чёрная ножка, возбудители болезни — , , ., 

Симптомы поражения — цветки покрываются серым пушистым налётом, в котором могут появиться мелкие чёрные полоски склероции. Под налётом — гниль цветков, верхней части цветоносов, семян. Болезнь — серая гниль, возбудитель: 

Симптомы поражения — поражаются все надземные части растения. На листьях с верхней стороны образуются желтоватые постепенно буреющие расплывчатые пятна, на нижней стороне которых располагаются едва заметный беловатый или сероватый налёт. Стебли в местах поражения искривляются, поражённые бутоны не зацветают или дают уродливые цветки (диффузная форма). Поражённые органы преждевременно засыхают. Вспышки болезни соответствуют дождливым периодам погоды. Инфекция сохраняется на растительных остатках и в семенах поражённых растений. Болезнь — ложная мучнистая роса, возбудитель: .

Симптомы поражения — листья желтеют, стебель у основания темнеет, размягчается. На поражённой части образуется налёт: при фитофторозе — белый паутинистый, при ризоктониозе — бурый войлочный; при склеротиниозе — белый ватообразнный. В последнем случае гниль может распространяться по стеблю вверх, внутри стебля также образуются скопления мицелия и крупные чёрные склекроции. Растения, как правило погибают. Заболеванию способствует избыток влаги в почве, повышенная кислотность почвенного раствора. Инфекция сохраняется в почве. Болезнь — гниль корней и основания стебля. Возбудители: , , 

Симптомы поражения — пёстролепестность на цветках. Листья становятся хлоротичными, концы их отмирают. Болезнь — пёстролепестность, возбудитель . Переносчики инфекции тли: ,  и др.

Симптомы поражения — на листьях развиваются многочисленные некротические кольца с тёмно-зелёными центрами. Болезнь — вирус кольцевой пятнистости табака, возбудитель — .

Симптомы поражения — поражены надземные части растения (листья, цветки), больные растения угнетены и отстают в развитии. Вредитель — паразит надземной части растений .

Симптомы поражения — поражены корни растения, больные растения угнетены и отстают в развитии, теряют декоративность. Вредитель — паразит корней растений .

Симптомы поражения — поражены корни растения, с образованием на них некрозов, больные растения угнетены, отстают в росте. Вредитель — паразит корней растений .

Симптомы поражения — поражены корни растения, вследствие их редукции. На начальных стадиях заболевания на корнях образуются жёлтые некротические пятна. Покровные ткани корней поражены нематодой и открыты для доступа патогенной грибной и бактериальной микрофлоре. С течением времени заражённые корни темнеют и отмирают. Больные растения угнетены, отстают в развитии, теряют декоративность. Вредители — пратиленхи: , .

Виды

Виды фиалок, распространённые на территории России 
В Европейской части России встречается около двадцати видов фиалок. Наиболее часто встречаются:
  — по болотам, болотистым лугам и лесам, берегам водоёмов.
 Фиалка Виттрока (), садовые анютины глазки — широко культивируемый вид, садовый гибрид  ×  × 
  — встречается редко, часто культивируется в садах, парках, на кладбищах.
  — в лесах, на лугах, в степи.
  — произрастает в смешанных травяных и травяно-моховых лесах, редколесьях, тундрах, лугах, луговых склонах в Сибири, Монголии, на Дальнем Востоке.
  — сорное на полях, вдоль дорог.
  — по сухим песчаным склонам, лугам, верещатникам, в лесах, кустарниках; цветёт с апреля по июнь непахучими, одноцветными светло-синими цветками; воздушные стебли несут яйцевидно-сердцевидные листья с короткими прилистниками.
  — по сырым пойменным лугам и лесам, берегам рек, ручьёв.
 , анютины глазки — по полям, лугам, холмам; цветки или одноцветные (жёлтые или беловатые), или двуцветные (нижний лепесток жёлтый, остальные фиолетовые), рыльце круглое.
  — по дубравам, реже другим лесам, стеблей нет, светло-фиолетовые цветки пахучие.
  — по тундрам, альпийским лугам, берегам рек и озёр, в хвойных и берёзовых лесах.

Некоторые другие виды фиалок 
  — вид, широко распространённый в Северной Америке; растения высотой от 5 до 10 см с листьями, имеющими пурпурный оттенок, и фиолетовыми цветками.
  — вид из горных лесистых районов Северной Америки; растения с тонкими стеблями, высотой от 5 до 10 см с листьями, имеющими пурпурный оттенок, и фиолетовыми цветками.
  — вид из горных районов Пиренеев; растения с относительно крупными цветками и длинными, до 15 см, цветоножками; у цветков сзади имеется шпора. Окраска цветков — от бледно-голубой до тёмно-фиолетовой.

  — вид, широко распространённый в Северной Америке; растения высотой до 20 см.

Прочие сведения 
Фиалка и узамбарская фиалка (сенполия) с точки зрения классификации далеки друг от друга: они относятся не только к разным семействам (соответственно фиалковым и геснериевым), но и к разным порядкам (в системе классификации APG II — соответственно мальпигиецветным и ясноткоцветным).

Примечания

Литература 
 Имханицкая Н. Н. Семейство фиалковые (Violaceae) // Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 40—45.
 Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 923—926. — ISBN 3-8331-1621-8.

Ссылки 

 
 
 Никитин В. В. Ключ для определения фиалок (Viola L.) флоры Восточной Европы и Кавказа (pdf)
 Энциклопедия декоративных садовых растений — Фиалка

Фиалковые
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки